Санковский — фамилия.

Известные носители:
 Санковский, Андрей Степанович (?—1859) — русский военачальник, генерал-майор.
 Санковский, Василий Демьянович (1741—?) — русский писатель, переводчик и журналист.
 Санковский, Иосиф Иустинович  (1897—1962) — советский и польский военачальник, генерал-лейтенант.
 Санковский, Павел Степанович (1800—1832) — русский писатель, редактор «Тифлисских ведомостей».

См. также 
 Санковская